Eduard Martínez i Ferrando (València 1883 - 1935), escriptor i intel·lectual valencià.
 Daniel Martínez i Ferrando (València, 1887 - Palma, 1953), escriptor valencià germà de l'anterior.
 Jesús Ernest Martínez Ferrando (València, 17 de gener de 1891 - ibid., 26 de setembre de 1965), arxiver, escriptor i historiador valencià, germà menut dels dos anteriors.